Суперкуп Немачке у фудбалу ()  је фудбалско суперкуп такмичење које од 2010. организује Фудбалска лига Немачке, организација која управља са две немачке професионалне лиге. Такмичење је настало 1987. и до 1996. га је организовао Фудбалски савез Немачке, док се у периоду од 1997. до 2009. није одржавало.

У овом такмичењу се састају победник Бундеслиге и освајач Купа Немачке. Од 2010. важи правило да у случају да један клуб освоји дуплу круну (Бундеслигу и Куп) у суперкупу се састаје са другопласираним клубом Бундеслиге из те сезоне. Такође од 2010. у случају да се утакмица у регуларних 90 минута заврши нерешеним резултатом не играју се продужеци (као што је био случај до 1996), већ се победник одмах одлучује извођењем пенала.

Финалне утакмице

Успешност по клубовима

Незваничне утакмице (нису признате од стране ФС Немачке)

Види још 
 Бундеслига Немачке у фудбалу
 Куп Немачке у фудбалу

Референце

Спољашње везе 
 Званична страница на сајту Фудбалског савеза Немачке

 
Немачка